John Looney est un nom pouvant désigner:

 (c. 1872-1846), chef Cherokee et militaire américain
John Patrick Looney (1865-1942), homme politique et mafieux américain
 (1870-1944), professeur anglais

Voir aussi

Looney, John